Război și pace  se poate referi la:

 Război și pace (roman) (1865-1869), roman de Lev Nikolaevici Tolstoi
 Război și pace (film din 1915), film rusesc în regia lui Vladimir Gardin 
 Război și pace (1946), operă de Serghei Prokofiev
 Război și pace (1956), film în regia lui King Vidor
 Război și pace (film în patru serii) (1965-1967), film în regia lui Serghei Bondarciuk
 Război și pace (1972), film TV britanic realizat de John Davies
 Război și pace (2007), miniserie italo-germano-franco-britanică realizată de Robert Dornhelm